Warr steht für:
 Warr-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Earl De La Warr, erblicher britischer Adelstitel
 Warr Guitar,  elektrisches bundiertes Saiteninstrument

Warr ist der Familienname folgender Personen:
 George de la Warr (1904–1969), englischer Bauingenieur
 Peter Warr (1938–2010), britischer Rennfahrer und Teamchef des Formel-1-Rennstalls Lotus

WARR steht für:
 Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt, wissenschaftliche Studentengruppe an der TU München
 WARR (Radiostation), Radiostation in Warrenton, North Carolina
 Flughafen Juanda (Surabaya) (ICAO-Code), indonesischer Flughafen

Siehe auch:
 Warr Acres (Oklahoma)
 Émile Warré
 War

Abkürzung